El término Magnesia puede referirse a:

Lugares
 Magnesia, unidad periférica actual de Grecia
 Prefectura de Magnesia, en Grecia, que abarcaba la unidad periférica de Magnesia y las Espóradas

Historia
Batalla de Magnesia, que tuvo lugar en Lidia en el año 190 frente a la Magnesia del Sipilos

Lugares históricos
Antiguas ciudades o regiones griegas:
 Magnesia de Tesalia, una región o distrito costero emplazado en Tesalia. 
 Magnesia del Meandro, colonia fundada en la región de Jonia, actualmente en Turquía.
 Magnesia del Sípilo, colonia fundada en la región de Lidia, actualmente Manisa, en Turquía.

Mineral
Periclasa, mineral antiguamente denominado Magnesia abundante en las cercanías de la Magnesia de Tesalia y que por sus propiedades dio nombre al fenómeno del magnetismo.
No debe confundirse con el magnesio, un elemento químico.

Compuesto químico
El óxido de magnesio y sus sales reciben el nombre común de magnesia.